Wybory regionalne do landtagu kraju związkowego Hesja:
 Wybory regionalne w Hesji w 1982 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 1983 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 1987 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 1991 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 1995 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 1999 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 2003 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 2008 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 2009 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 2013 roku
 Wybory regionalne w Hesji w 2018 roku